Kootenay – una delle popolazioni dei Nativi Americani
 Kootenay – fiume del Nordamerica
 Lago Kootenay – lago del Canada
 Parco nazionale di Kootenay – Parco nazionale del Canada
 Kootenai – centro abitato degli Stati Uniti, nell'Idaho
 Kootenays – regione geografica del Canada